Глиади́ны — гликопротеины пшеницы, компонент глютена. Являются проламинами.

Описание 
Глиадины в смеси глютелинами входят в состав многокомпонентной субстанции, называемой глютеном (клейковиной). Эти белки являются важнейшими для приготовления хлеба и задания его формы.

 Виды глиадинов
 α-/β-глиадины — растворимые в алкоголе в малом процентном соотношении.
 γ-глиадины — древняя форма, обогащенная цистином.
 ω-глиадины — растворимые в ацетоне в высоком процентном соотношении (30—50 % кислотности).

Физические свойства 
Глиадины растворимы в этиловом спирте.

Состав 
Глиадины богаты пролином, цистином, фенилаланином, амидным азотом и изолейцином. Их состав похож на состав глютелинов, в которых меньше пролина.

Метаболизм 
Эти белки связаны с развитием пищевой целиакии у людей с чувствительностью к глиадинам α, β и γ.

См. также 
 Целиакия — непереносимость глиадина.
 Герпетиформный дерматит
 Глютен
 
 
 Клейкий рис

Примечания 

Гликопротеины